Kateřina Němcová ist der Name folgender Personen:

* Kateřina Němcová (Grasskiläuferin) (* 1980), tschechische Grasskiläuferin
 Kateřina Němcová (Schachspielerin) (* 1990), tschechische Schachspielerin